Bastianelli peut faire référence à:

Patronymes 
 Christophe Bastianelli, né en 1965, un coureur cycliste français ;
 Giuseppe Bastianelli (1862-1959), un médecin italien ;
 Jérôme Bastianelli, né en 1970, un haut fonctionnaire, biographe et critique musical français ;
 Marta Bastianelli, née en 1987, une coureuse cycliste italienne ;
 Nathalie Bastianelli, née en 1964, femme d'affaires française.

Divers 
 Trophée international Bastianelli, une course cycliste en Italie.

Homonymie de patronyme